Piece by Piece (album Kelly Clarkson)
 Piece by Piece (singel Kelly Clarkson)
 Piece by Piece (album Katie Meluy)